Mwene-Ditu est une ville de la République démocratique du Congo ;
 Mwene-Ditu est une commune de la ville de Mwene-Ditu en République démocratique du Congo ;
 Mwene-Ditu est un ancien territoire de la province du Kasaï-Oriental en République démocratique du Congo, dorénavant nommé Lwilu.

Homonymie de toponyme